Greenock kan syfta på följande:

 Greenock, stad i Skottland, Storbritannien
 Greenock, Pennsylvania, ort i USA
 Greenock, South Australia, ort i Australien